Bernard Heuvelmans (1916 - 2001), un zoologue belge.
 Lucienne Heuvelmans (1881 - 1944), une sculptrice et peintre française.

Patronyme flamand